Het ATP-toernooi van Pinehurst 1995 (met de officiële naam U.S. Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 8 t/m 14 mei 1995. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Pinehurst Resort & Country Club in de Amerikaanse stad Pinehurst.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Pinehurst
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in North Carolina